Kreuzkofel ist

 ein Berg in der Fanesgruppe, siehe Heiligkreuzkofel ()
 ein Berg in den Lienzer Dolomiten, siehe Kreuzkofel (Lienzer Dolomiten) ()